Лестница в небо (полн. Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите) — книга, посвященная вопросам устройства власти, управления и поведению карьеристов, изданная в 2016 году под авторством Михаила Хазина и Сергея Щеглова.

В книге сформулирована теория властных группировок в качестве объединений людей, связанных отношениями подчинения и объединившихся для захвата тех или иных ресурсов.

Содержание 
Альберт Бикбов отметил, что авторы предоставили следующие базовые определения:
 Власть — это деятельность властных группировок по использованию ресурсов контролируемых ими организаций с целью захвата других, ещё больших ресурсов, а следовательно и ещё большей власти. Ресурсы — всё, что позволяет контролировать поведение людей. Это не только деньги и материальные ценности, но и привилегии, должности, информация (за исключением общедоступной), доступ к влиятельным людям и т. д. и т. п.
 Власть представляет собой поле боя между конкурирующими властными группировками. В большинстве случаев властные группировки строятся феодальным способом через средневековые понятия «вассал» (слуга) и «сюзерен» (хозяин).
 Властная группировка — группа людей, связанных отношением личной преданности, и действующая как единое целое (все добытые членами группы ресурсы поступают в распоряжение группировки). С помощью подобной организации и взаимной поддержки властная группировка может задействовать против других людей и групп все свои ресурсы и возможности, что в большинстве случаев позволяет навязывать им свою волю.

Биков обратил внимание, что в книге были сформулированы следующие правила власти:
 Три общих правила
 К власти рвутся бандой. Одиночки обречены.
 Вассал моего вассала — не мой вассал. У каждого вассала только один сюзерен. Ему он и приносит вассальную присягу. У сюзерена может быть множество вассалов. Но вассалы вассалов — не его личные вассалы.
 Омерта. «Молчание — золото». Любая утечка информации о вашей группировке может быть использована против вашей группировки. В молчании — сила.
 Три правила Власти для вассала
 Одержимость. Вассал, как человек Власти, должен болеть Властью. Про сюзерена это даже не обсуждается. Тем и отличаются люди Власти от других людей.
 Ничего личного. Внутри вассалов всегда есть конкуренция за отношение сюзерена. Никакой расслабленности даже среди своих.
 Сюзерен моего сюзерена — не мой сюзерен. Отношения «через голову» сюзерена всегда должны быть под контролем сюзерена.
 Три правила Власти для сюзерена
 Вассалы вкалывают за сюзерена, у которого основная работа — борьба за Власть.
 Доверяй вассалам, но постоянно проверяй и провоцируй. Держи их постоянно в тонусе.
 Короля играет свита. Чем больше у вас вассалов (и вассалов у ваших вассалов) и чем лучшие позиции в организации они занимают, тем сильнее ваша властная группировка.

В описываемой авторами теории власти играет ключевую роль понятие «ресурс», контроль над которым делает человека незаменимым над другими людьми. В это может входить право подписи, знание конфиденциальной информации, знакомство с нужными людьми, имущество и др. Например, если инвесторы звонят каждый час разработчикам по поводу «сделать кнопку зелёной», то это происходит потому, что команда контролирует нужный инвесторам ресурс, поэтому от команды кое-что зависит. Совокупность подобных понятий авторы объединяют под словом «ресурс» и на этом основании предлагают следующую основную формулу власти: власть → ресурс → власть. По данной формуле карьеристы для своего успеха занимаются увеличением контроля над ресурсами и тем самым повышают свой статус, который даёт возможность захватывать новые ресурсы.

В книге рассматривается две формы высшей Власти: феодальная (монархическая) и республиканская (олигархическая). Монархическая система может быть как наследственной, так и выборной, но для неё характерно то, что люди Власти организуются в рамках правила «должен быть главный и все должны его слушаться». В альтернативной форме (олигархической) преобладающими убеждениями людей власти является «подчиняюсь правилам, а не личностям». Если в монархической системе внимание сосредоточено на единственном верхновном сюзерене, то в олигархической имеется несколько властных группировок, действующих в рамках некоторого консенсуса. Для описанных форм в книге сформулированы соответствующие правила.

 Три правила высшей Власти при монархии:
 «Государство — это Он!»: статус любой властной группировки определяется исключительно расположением верховного сюзерена.
 «Подобное тянется к подобному»: Монарх — человек, и для него характерны субъективные интересы и пристрастия, которые влияют на его выбор вассалов и фаворитов.
 «Вовремя предать значит предвидеть»: Монархи не вечны, и людям Власти нужно иметь наготове запасные варианты, а в случае смены Власти переходить на сторону победителя.

 Три правила высшей Власти при олигархии:
 «Прислуги здесь не было»: власть распределена между сюзеренами высшего уровня, каждый из которых сам пользуется своими привилегиями и возможностью передачи власти. Гарантиями выступают традиции и ценности, которым следуют все олигархи.
 «Объединяться со слабыми против сильного»: выше всего олигархи ценят свои привилегии, и понимают, что переход к монархии означает их утрату, и поэтому препятствуют любой централизации власти. Это реализуется через коалиции слабых против сильного.
 «Как дело до петли доходит»: В случае угрозы существования самой олигархии в её состав «спасатели» допускаются вне конкурса, что является единственной возможностью попадания в элиту без изменения своих ценностей и убеждений.

История написания 
Изначально книга начала писаться Михаилом Хазиным как ответ его студентке Елене Ижицкой на вопрос «как сделать карьеру?», и произошло это в 2003 году. Так как она училась в Новосибирске, а Михаил был в Москве, то её вопрос был задан в письменном виде. По стечению обстоятельств у будущего автора оказалось время для ответа, и он был дан письмом. После этого события прошло пару лет, и во время общения Михаила с Щегловым им пришла идея написать на основании этих материалов и писательского опыта Сергея брошюру «страниц на 60». Восстановить материалы получилось с помощью Елены в течение полугода, и на этом основании началась работа над книгой.

По словам Хазина, понимание устройства властных группировок пришло к нему когда он был на государственной службе. Когда, несмотря на то, что общество в целом устроено сложно, система власти описывается более простым способом, понятиями которого являются «вертикаль власти» и «вассал моего вассала не мой вассал». В то же время была получена модель того, что власть на основании этих понятий представляет собой дерево связей вассальных отношений. При этом, по описанию Хазина, существуют элиты, которые организованы родоплеменным способом. Михаил Хазин посчитал, что эти положения и их следствия обладают научной новизной. В то же время, Сергей Щеглов после изучения науки о власти сообщил, что относительно её в книге новым является понятие о власти как о системе взаимодействия малых организованных групп (не личностей, не классов, не этносов, не законов, как в других теориях). По комментарию Михаила, это не могло быть открытием, так как это является фактически утверждением «к власти рвутся бандой», которому его учил ещё его отец, а сами подобные процессы описаны много где, в том числе и у животных. В ответ на это Щеглов сообщил, что несмотря на это, в науках о власти подобных моделей не наблюдается, и поэтому в этой сфере подобный подход оказывается новым.

Книга писалась в таком режиме, что сначала один из авторов готовил главу, и далее второй её «переписывал» на своё усмотрение, и в результате нескольких итераций появлялись будущие фрагменты текста. Сергей взял на себя роль проработки литературы, в то время как базовая теория выверялась Михаилом. На написание ушло 4 года. Сама книга построена в формате диалогов, и идея такого подхода, аналогичная диалогам Платона, принадлежит Щеглову. В обсуждениях участвуют «теоретик», «практик» и «читатель», но при этом они не ассоциированы с какими-либо личностями.

Сбор средств и выпуск 
Для выпуска книги была организована компания на Boomstarter, где авторы поставив цель в  рублей собрали  рублей. Данный успешный сбор стал самым большим среди сборов для изданий категории документальной прозы () проекта Boomstarter.

Книга издана издательством «Рипол-классик» в марте 2016 года и изначально её тираж составил  экземпляров. Впоследствии в результате переизданий за первый год было продано около  экземпляров, а на конец 2017 года это число составило около . Книга вышла в трёх вариантах — основном, сокращённом (~200 страниц) и подарочном. Через полгода после первого издания книга стала продаваться также в электронном варианте.

Рецензии 
По мнению журналиста издания «Деловой Петербург» Сергея Князева, в книге, позиционированной как научный труд, «многовато сплетен, анекдотов и прочих шуток юмора», а для популярного издания работа «слишком напичкана статистикой, датами, именами собственными, подробностями», и соответственно читателю приходится обращать внимание на ту часть, на которую он больше сориентирован. Само произведение обозреватель оценил как «полноценное социологическое исследование, с библиографией, с обширными сносками (порой в полстраницы), с подробным обзором важнейших сочинений».

Согласно обзору издания «Реальное время» от Альберта Бикбова, авторы книги в теме не первопроходцы по властной тематике, и обозреватель обратил внимание на то, что имеется большое количество ссылок вплоть до «древних времен». Среди всех из них Альберт выделил работы Макиавелли, Гоббса, Джона Локка, Вильфредо Парето и других. В то же время, критик заметил, что авторы провели работу и над материалами одного из западных учёных о современной теории власти, профессора Джеффри Пфеффера. Было отмечено, что издание отличительно тем, что до него практической и понятной литературы (исключая художественную) по описываемому вопросу на русском языке в последнее время не было. В конце рецензии было сказано, что книга «дельная» и является потенциальным российским бестселлером.

Писатель С. Н. Белкин в рецензии на книгу сообщил, что она подходит в том числе и для тех, кто не стремится во власть, но при этом будет интересна и принесёт пользу. Важным аспектом критик посчитал то, что книга заставляет взглянуть на «власть» по-другому, и понять, каким законам она подчиняется, из чего она состоит, и заставляет практичнее действовать в жизни. Белкин отметил, что книга помогла бы ему в молодости даже не для того, чтобы попасть во власть, а для решения вопросов самореализации и понимания «устройства и пружин социальной динамики».

В коллективной монографии «Историческая элитология: проблемы историографии и теории» в 2019 году было отмечено, что содержание книги внесло существенный вклад в элитологию. Прежде всего, авторы, несмотря на то, что они не являются академическими учеными, обосновали понятие властной группировки и такое важное обстоятельство, что «власть — это система, в которой не существует индивидуальных игроков». Важным вкладом стал проведенный анализ на основе множества исторических и современных примеров, который показал, что властные группировки строятся монархическим и олигархическим способами. Согласно авторам монографии, публикация ценна ещё тем, что её авторы провели тщательный анализ теорий и представлений о власти с Древнего Китая и до современности, и этот обзор завершён работой Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Насилие и социальные порядки» (вышедшей в 2009 году).

В рамках публикации Федина 2019 года информация из книги использовалась для оценки числа человек власти в России и количества людей, которые могли быть отнесены к правящей элите страны.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Книги о бизнесе
Книги 2016 года
Политическая литература